Leonora kan syfta på följande:

 Leonora, alternativ stavning av kvinnonamnet Leonore
 Leonora, Western Australia, ort i Australien
 Leonora Shire, kommun i Western Australia, Australien
 Leonora, en novell av den brittiska författaren Arnold Bennett
 Leonora, en novell av den irländska författaren Maria Edgeworth
 Leonora, ossia L’amore coniugale, en opera av den italienska kompositören Ferdinando Paër 1804
 Leonora, en opera av den amerikanska kompositören William Henry Fry 1845
 HSC Leonora Christina, en bilfärja som tidigare trafikerade linjen Rönne - Ystad
 696 Leonora,  en småplanet

Inom djurriket 
 Argyrolepidia leonora, Heliconius leonora, Mylothris leonora, Siderone leonora och Tellervo leonora är fem fjärilsarter
 Euhesma leonora, en biart
 Philogenia leonora, en trollsländeart
 Teucholabis leonora, en tvåvingeart

Inom svampriket 
 Xanthoparmelia leonora, en lavart